Ivanovo kan syfta på:

Belarus 

 Ivanava (distriktshuvudort i Vitryssland), Brests voblast,

Bulgarien 

 Obsjtina Ivanovo, kommun, Ruse, 
 Ivanovo (ort i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Ivanovo, 
 Ivanovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Charmanli, 
 Ivanovo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Vrbitsa,

Ryssland 

 Ivanovskaja Oblast, oblast, 
 Ivanovo, oblasthuvudort, Ivanovo oblast, Gorod Ivanovo, 

Robotskapade Rysslandförgreningar